Los términos SRO o sro pueden hacer mención a:
SRO acrónimo de las sales de rehidratación oral, preparación recomendada por la OMS;
sro es el código ISO 639-3 para el idioma sardo campidanés; 
Talgo 350 SRO, tren que cubre el trayecto entre la Meca y Medina, en Arabia Saudí; 
SRO es el acrónimo del síndrome de referencia olfativo;
SRO Médicamente es Solución de Rehidratación Oral usado por la OMS;
Saudi Railways Organization, Organización Saudí de Ferrocarriles.